The Wretched Spawn — музичний альбом гурту Cannibal Corpse. Виданий 24 лютого 2004 року лейблом Metal Blade Records. Загальна тривалість композицій становить 44:21. Альбом відносять до напрямку дез-метал.

Список пісень 

 «Severed Head Stoning» — 1:45
 «Psychotic Precision» — 2:56
 «Decency Defied» — 2:59
 «Frantic Disembowelment» — 2:50
 «The Wretched Spawn» — 4:09
 «Cyanide Assassin» — 3:11
 «Festering in the Crypt» — 4:38
 «Nothing Left to Mutilate» — 3:49
 «Blunt Force Castration» — 3:27
 «Rotted Body Landslide» — 3:24
 «Slain» — 3:32
 «Bent Backwards and Broken» — 2:58
 «They Deserve to Die»- 4:43
</div>

Посилання 
 Allmusic огляд 

Альбоми Cannibal Corpse
Англомовні музичні альбоми